Видгоф — фамилия. Известные носители:
 Видгоф, Борис Ефимович (род. 1964) — российский предприниматель, политик. 
 Видгоф, Владимир Михайлович (1937—2009) — советский и российский философ, культуролог, специалист по эстетике.
 Видгоф, Давид Осипович (1867—1933) — российский и французский художник.
 Видгоф, Леонид Михайлович (род. 1952) — российский литератор, исследователь творчества Осипа Мандельштама.